Newmarket ist der Name folgender Orte:

in England:
 Newmarket (Suffolk)

in Irland:
 Newmarket-on-Fergus
 Newmarket (County Cork)

in Kanada:
 Newmarket (Ontario)
in Neuseeland:
 Newmarket (New Zealand)
in den Vereinigten Staaten:
 Newmarket (Maryland)
 Newmarket (New Hampshire)

Siehe auch:
 New Market